Василий Мелихов:
 Мелихов, Василий Иванович (1794—1863) — адмирал, член Государственного совета Российской империи.
 Мелихов, Василий Михайлович (1914—1990) — слесарь-монтажник управления № 1 треста «Востокнефтезаводмонтаж», Герой Социалистического Труда.